A 2018. évi téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya női 1500 méteres versenyszámát február 17-én rendezték. Az aranyérmet a dél-koreai Choi Min-jeong nyerte. A Magyarországot képviselő Jászapáti Petra a 6. helyen végzett, Bácskai Sára helyezetlenül zárt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 QA: az A-döntőbe jutott
 QB: a B-döntőbe jutott
 ADV: továbbjutás bírói döntés alapján
 PEN: büntetés

Előfutamok

Elődöntők

Döntők 
B-döntő

A-döntő

Végeredmény 
A versenyzők helyezéseit fordulónként határozták meg. Először a fordulókban elért helyezések döntöttek, ha ez azonos volt, akkor a jobb időeredmény döntött.

Források 

N1500